Spitfire, avió de caça
 Spitfire (banda), banda musical britànica
 Spitfire (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1934 
 Spitfire Records, discogràfica